Виталий Анатольевич Козярский (род. 28 июня 1972, село Клубовка, Изяславский район, Хмельницкая область, УССР) — адвокат, автор многочисленных публикаций по различным правовым вопросам, в том числе по вопросам деятельности адвокатуры. С 2009 года является членом Адвокатской палаты Московской области. Общий стаж в юриспруденции с 1993 года.

Биография 
Родился 28 июня 1972 года в семье военнослужащего в селе Клубовка Изяславского района Хмельницкой области УССР. Позднее семья переехала в рамках командировки отца в ГДР (1981-1986 г.г.). С 1986 по 1989 года обучался в Люберской средней школе №41. С 1990 года по 1996 года был студентом на факультете Международного права МГИМО МИД РФ. Окончил МГИМО МИД РФ в 1996 году, а в 2004 году аспирантуру на кафедре частного права Государственного университета управления.

Публикации 
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»

Выпускники МГИМО